Ragewitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Ragewitz (Grimma), Ortsteil der Großen Kreisstadt Grimma im Landkreis Leipzig
 Ragewitz (Stauchitz), Ortsteil der Gemeinde Stauchitz im Landkreis Meißen

Ragewitz ist der Namensbestandteil von:
 Kleinragewitz, Ortsteil der Gemeinde Liebschützberg im Landkreis Nordsachsen